Kea může být:

Geografie
 Kea (ostrov) – řecký ostrov
 Kea (obec) – řecká obec na ostrovech Kea a Makronisos
 Kea (Cornwall) – obec v britském Cornwallu
 Mauna Kea – neaktivní sopka, nejvyšší hora Havajských ostrovů
Biologie
 Nestor kea – papoušek

Příjmení
 Ed Kea (1948–1999) – nizozemsko-kanadský lední hokejista

Křestní jméno
 Kea Könneker (* 1977) – německá herečka

Externí odkazy